Всего в департамент Верхние Альпы входит 30 кантонов, составляющих 2 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Альпы Верхние
 Департамент Верхние Альпы

 
Списки кантонов Франции по департаментам